Het wereldkampioenschap schaken 2012 bestond uit een match tussen regerend wereldkampioen Viswanathan Anand en uitdager Boris Gelfand. Anand werd wereldkampioen in een toernooi in 2007 en verdedigde de titel in 2008 tegen Vladimir Kramnik en in 2010 tegen Veselin Topalov. Gelfand won de kandidatenmatches.

De match werd gespeeld in Moskou van 11 mei tot 30 mei 2012. De stand na 12 gewone partijen was 6 - 6. Anand won de tie-break met rapidpartijen met 2½ - 1½.

Voorwaarden
De match ging over twaalf partijen. De bedenktijd was 2 uur voor 40 zetten, daarna 1 uur voor 20 zetten en daarna 15 minuten voor de rest van de partij, met 30 seconden per zet toegevoegd vanaf zet 61.

De tie-break bestond uit 4 rapidpartijen met een bedenktijd van 25 minuten per partij en een toevoeging van 10 seconden na elke zet. Indien de tie-break in 2 - 2 geëindigd zou zijn, zouden er snelschaak-partijen zijn gespeeld om de uitslag te bepalen.

Scoreverloop 
Het scoreverloop in de gewone partijen was:

Het scoreverloop in de rapidpartijen was:

Kandidatenmatches 
De kandidatenmatches waren eerst door de FIDE toegekend aan Bakoe(Azerbeidzjan), maar nadat de Armeniër Aronian er bezwaar tegen maakte om in Azerbeidzjan te spelen werden de locatie verplaatst naar Kazan(Rusland). Er werd gespeeld van 5 tot 25 mei 2011.
De deelnemers waren:
 Veselin Topalov (verliezer Wereldkampioenschap schaken 2010)
 Gata Kamsky (winnaar FIDE World Cup 2007, verliezer 'uitdagersmatch' Topalov-Kamsky)
 Levon Aronian (winnaar FIDE Grand Prix 2008-2010)
 Teimour Radjabov (tweede in Grand Prix)
 Boris Gelfand (winnaar FIDE World Cup 2009)
 Vladimir Kramnik (op rating)
 Aleksandr Grisjtsjoek (derde in Grand Prix, vervanger van Magnus Carlsen, die op rating geplaatst was maar zich terugtrok )
 Shakhriyar Mamedyarov (uitgekozen door oorspronkelijke organisatie in Azerbeidzjan)

Wedstrijdschema

Scoreverloop finale
Het scoreverloop van de finale die op 19 tot 21 en 23 tot 25 mei 2011 werd gespeeld:

Externe links 
 Candidates Matches 2011 Officiële site van de kandidatenmatches.
 Chessbase verslagen kandidatenmatches
 World Chess Championship Match  Officiële site van het wereldkampioenschap
 Chessbase verslagen wereldkampioenschap

2012
Schaken in 2012
Schaken in Rusland
Schaken